Лига Ирландии 1976/1977 года () — 56-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Дандолк» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1976/1977
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1976 году
1977 год в Ирландии